Анна Волкова:
 Волкова, Анна Александровна (1902—1983) — советский учёный, доктор ветеринарных наук, профессор, лауреат Сталинской премии.
Волкова, Анна Алексеевна (1781—1814) — русская поэтесса.
 Волкова, Анна Захаровна (род. 1956) — депутат Временного Верховного Совета ПМССР.
 Волкова, Анна Николаевна (1902—1973) — русская белоэмигрантка.
 Волкова, Анна Фёдоровна (?—1876) — русский химик.
 Волкова, Анна Филипповна (род. 1975) — российская и австрийская биатлонистка.